Ханс Э́рих Апо́стель (; 22 января 1901, Карлсруэ — 30 ноября 1972, Вена) — немецкий и австрийский композитор и музыковед, один из представителей Новой венской школы, ученик Арнольда Шёнберга (с 1921 по 1925) и Альбана Берга (с 1925 по 1935), Президент австрийского отделения «Gesellschaft für Neue Musik» (с 1947 по 1950), Лауреат Австрийской Государственной премии (1957).

Биография 
Эрих Апаостель родился в Карлсруэ 22 января 1901 года. С 1916 по 1919 годы он изучал фортепиано, дирижирование и теорию музыки в Карлсруэ с Альфредом Лоренцем . В 1920 году он был капельмейстером и репетитором в театре Badisches Landestheater в Карлсруэ. После переезда  в Вену обучался у  Арнольда Шенберга с 1921 по 1925 год, а с 1925 по 1935 год у Альбана Берга , двух видных членов Новой Венской школы . Частным образом он преподавал фортепиано, композицию и теорию музыки .

Все музыкально-творческое наследие композитора схоже с течением экспрессионизма в искусстве.

Апостель был концертирующим пианистом, концертмейстером и дирижером гастролируя в Австрии, Германии, Швейцарии и Италии. После войны он занимал видное место в австрийском отделении Общества новой музыки, президентом которого он был с 1947 по 1950 год .

Он был редактором Universal Edition и отвечал за публикацию оперы Альбана Берга, «Воццек» (опубликована в 1955 г.) и «Лулу» (опубликована в 1963 г.).

Умер 30 сентября 1972 г. Он похоронен на Центральном кладбище в Вене (группа 32C, № 57).

Музыкальные произведения 
Для голоса соло с аккомпанементом:
 5 Lieder o.Op. (Die chinesische Flöte, übs. von Hans Bethge) für Gsg. und Kl. (1923), Ms.
 Dämmerstunde (Theodor Storm), «Horch!- Horch!» (Alfred Mombert), «Oktobernacht» o.Op. (Richard Billinger) für Gsg. und Kl. 1925, 1926, 1954), Wien 1955
 5 Lieder (Alfred Mombert, Der Glühende) für Gsg. und Kl. (1926), Ms. (in den Skizzen als op. 12 bezeichnet)
 5 Lieder (Hanns Johst, Lieder der Sehnsucht) für tiefe St. und Kl. bzw. Orch. op.3 (1930/31), Wien 1931
 4 Lieder (Rainer Maria Rilke) für tiefe St. und Kl. op.6 (1935), Wien 1937
 5 Gesänge (Friedrich Hölderlin) für tiefe St. und Orch. Op.9 (1939/40), Wien 1941
 3 Gesänge (Stefan George, Die Lieder von Traum und Tod) für mittlere St. und Kl. op. 15 (1948), Wien/Mn. 1963
 3 Gesänge (Georg Trakl) für tiefe Frauenst., 4 Va., 2 Vc. und Kb. op.18 (1951), Wien 1953
 5 Lieder (R. Felmayer) für mittlere Singst., Fl., Klar. und Fag. op.22 (1953), Wien 1954
 Jäger-Ballade von der Gans (Ein Silvesterspuk) (Text vermutl. von Apostel) für Sprechst., gem. Ch. und Orch. (1954/55), Ms.
 Ode (H. E. Apostel) für Alt und gr.Orch. op. 36 (1961/62), Wien 1962
 2 Gesänge (Alfred Mombert, Musik der Welt) für Alt und Kl. op.40 (1965), Wien/Mn. 1965
 Der Zecher (Erich Schmale), Wiener Lied für Gsg. und Kl. o.op. (1964), Wien 1964
 Couplet der Armanda (Albert Drach, Spiel vom Meister Siebentod) für 3st. Gsg., Kl. und Schlgz. o.Op. (1968), Ms.
 «Weiße Wicken in der Vase» (Etta Reich) für mittlere St. und Kl. op.46a (1971), Wien/Mn. 1975

Хоровые произведения:
 Meeresstille und Glückliche Fahrt (Johann Wolfgang von Goethe) für 4st. M.-Ch. a cappella (1928), Ms.
 Requiem (nach Rainer Maria Rilke, Stundenbuch) für 8st. gem. Ch. und Orch. op.4 (1933), Wien 1938
 «O sage, wo du bist» (Friedrich Rückert) für 6st. Kn.-Ch. oder Fr.-Ch. a cappela op.10, Nr.1 (1942),Ms.
 Untreue (Joseph Eichendorff) op. 10 Nr.2, verworfen
 «Es waren zwei Königskinder», Var. für gem. Ch. a cappella op.10, Nr.3 (1941), Wien 1953
 Um Mitternacht (Eduard Mörike) für 6st. gem. Ch. a cappella op.16 (1957), Wien 1957
 Höhe des Jahres (Johann Grunert) für 4st. M.-Ch. op.28 (1958), Wien/Mn. 1963
 Silvester-Rakete mit Atmosphärenklang (Text vermutl. von Apostel) für Fr.-Ch. und Orch. (1963/64),Ms.
 Triptychon (Felix Braun) für 1- bis 6st. Kn.-Ch. a cappella und Altfl. op.37 (1964), Wien/Mn. 1965

Оркестровые произведения:
 Adagio für gr. Str.-Orch., 2 Hf, Cel. und Kl. op.11 (1937), Wien 1946 (2. Satz einer Symph.)
 Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 17 (1949), Wien 1951
 Ballade op.21 (1953-55), Wien 1955 (Bearb. der Fantasia ritmica für Kl.)
 Variationen über 3 Volkslieder o.Op. (1956), Ms.
 Rondo ritmico op.27 (1957), Wien 1957
 Klavier-Konzert op.30 (0958), Druckfassung für 2 Kl. vierhd., Wien 1960
 Festl. Musik für Blasorch. o.Op. (1958—1962), Wien/Mn. 1970
 5 österr. Miniaturen o.Op. (1959), Wien 1961
 Kammersymphonie op.41 (1965—1967). Wien 1969
 Epitaph für Str.-Orch. op.43 (1969), Ms.
 Paralipomena dodekaphonika. Der Haydn-Var. op. 17 anderer Teil op. 44 (1969/70), Wien 1971
 Passacaglia op.50 (1972), Wien 1974

Камерная музыка:
 Streichquartett o.Op. (1926). Ms.
 Streichquartett Nr.1 Op.7 (1935), Wien 1949
 Quartett. für Fl., Klar., Hrn. und Fag. op.14 (1947—1949). Wien 1952
 Sonatine für Fl op.19, Nr.1 (1951), Wien 1953
 Sonatine für Klar. op.19, Nr.2 (1952), Wien 1953
 Sonatine für Fag. op.19, Nr.3 (1952), Wien 1953
 5 Bagatellen für Fl., Klar. und Fag. op.20 (1952), Wien 1953
 Intrada für 9 Trp., 3 Pos., 2 Tuben, 6 Hrn. und Schlgz. op.23 (1954), Wien 1954/55
 6 Musiken für Git. op.25 (1955), Wien 1963
 Streichquartett Nr.2 op.26 (1956) Wien 1958
 Studie für Fl., Va. und Git. op.29 (1958, rev. 1964), Wien/Mn. 1975
 3 Alpacher Miniaturen. Studien über eine Zwölftonreihe für Cemb. op.32 (1960), Ms.
 Sonate für Vc. und Kl. op.35 (1962), Wien 1967
 6 Epigramme für Streichquartett op.33 (1962), Wien 1963
 Kleines Kammerkonzert für Fl., Va. und Git. op.38 (1964), Wien Mn. 1965, ²1966
 Geburtstag-Fanfare für 6 Trp. und 6 Pos. o.Op. (1964), Ms.
 Sonatine für Ob. op. 39, Nr.1 (1964), Wien/Mn. 1965
 Sonatine für Hrn. op.39, Nr.2 (1964), Wien 1965
 Sonatine für Trp. op.42,Nr 1 (1970), Ms.
 Sonatine für Pos. op.42, Nr.2 (1970, nur Skizzen)
 Fischerhaus-Serenade für Fl., Ob., Klar., Fag., Trp., HrN., Pos. 2 Vl., Va., Vc. und Kb. op.45 (1971), Wien/Mn. 1972

Фортепианная музыка:
 Albumblätter o.Op. (1924—1934), Ms.
 5 orientalische Skizzen (1926), Ms.
 5 Klavier-Stücke (1927), Ms.
 Variationen nach einer Kokoschka-Mappe op. 1 (1928), Ms.
 Sonate op.2 (1929), Ms.
 Sonatina ritmica op.5 (1934), Wien/Mn. 1964
 Variationen aus «Lulu» (Bearb. des 4. Satzes der Symphonischen Stücke aus der Oper «Lulu» von Alban Berg) für Kl. vierhd. oder 2 Kl. o.Op. (1935), Wien 1985
 Klavier-Stück op.8 (1938), Wien)Mn. 1964
 Kubiniana. 10 Klavierstücke nach Zeichnungen von A.Kubin op.13 (1946), Wien 1947
 60 Schemen nach Zeichnungen A. Kubins. Abenteuer einer Notenfeder op.13a (1945—1950), Ms.
 Fantasia ritmica (urspr. Fassung der Ballade op.21) o.Op. (1951/52)
 Suite «Concise» 7 pièces op.24 (1955), Wien 1956
 4 kleine Klavier-Stücke op.31a (1959), Wien/Mn. 1962
 Fantasie op.31b (1959), Wien 1962
 Kleine Passacaglia op.34a (1961), Ms.
 Toccata op.34b (1961), Ms.

Музыковедческие сочинения 
 Betrachtungen zur zeitgenöss. Melodie, in: Österr. Musiker-Ztg. 36, 1.Apr.1928. Nr.7, S.1
 Leonore 40/45 (von R. Liebermann), in: ÖMZ Nr.8, 1953, S.83f
 Anmerkungen zur ästhetischen Situation, in: Beitrage 1967, Kassel u.a. 1967, S. 54f
 Ethik und Ästhetik der musikalischen Aussage. in: ÖMZ 25, 1970, S.10-16
 Vortragsmanuskripte u.a. über A.Schönberg und A.Berg im Nachlaß

Профессиональные награды 
 1937 Emil Hertzka-Preis für sein Requiem op. 4
 1948 Preis der Stadt Wien für Musik
 1952 Förderpreis des Österreichischen Staatspreises für die Haydn-Variationen op. 17
 1957 Großer Österreichischer Staatspreis für Musik
 1958 Großer Kompositionspreis von Monaco für die Kammersymphonie op. 41

Членство в организациях 
 1960 Mitglied des österreichischen Kunstsenats
 1963 korrespondierendes Mitglied der Wiener Secession
 1963 Honorary Director der North Carolina Music Society in Raleigh (USA)

См. также 
 Новая венская школа
 Шёнберг, Арнольд
 Берг, Альбан

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 35. — ISBN 5-85270-033-9
 Dirk Wieschollek: Hans Erich Apostel. In: Komponisten der Gegenwart, München 1992 ff.
 Gerold W. Gruber: Hans Erich Apostel. In: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Bd. 1, Kassel u. a. 1999.
 Harald Kaufmann, Hans Erich Apostel Wien 1965 (Komponisten unserer Zeit, Bd. 4) |ISBN=978-3-85151-041-6

Ссылки 
  Classical Composers Database: Hans Erich Apostel
 Musikzeit.at Werkanalysen mit Faksimiles vom Verlag Lafite
 ÖMZ-Artikel Würdigungsartikel anlässlich der Verleihung des Österreichischen Staatspreises

Оперные композиторы Австрии
Оперные композиторы Германии
Экспрессионизм
Теоретики музыки
Лауреаты Большой государственной премии Австрии по музыке
Похороненные на Центральном кладбище Вены